Dit is een lijst van presidenten van Uruguay.

Partijen 
Partido Colorado: liberaal, sociaaldemocratisch

Partido Nacional: centrum-rechts

Frente Amplio: links

Presidenten van Uruguay (1830-heden) 

 
Uruguay
Presidenten